Nicolás Rubén Medina (ur. 1982) – argentyński piłkarz, reprezentant kraju
 Nicolás Esteban Medina Ríos (ur. 1987) – chilijski piłkarz